Epipedobates hahneli — gatunek płaza z rodziny drzewołazowatych.

Taksonomia 
Wedle Haddada i Martinsa w nizinnych lasach peruwiańskiego dorzecza Amazonki żyje inny podobny gatunek, który nie został jeszcze opisany.

Występowanie 
Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Peru, Ekwador, Gujana, Gujana Francuska, Surinam. Zamieszkuje wiele obszarów chronionych.

Zammieszkuje tereny poniżej 400 m n.p.m., aczkolwiek zanotowano kiedyś osobnika na 1500 w Kolumbii.

Status 
Jest pospolity oprócz Wyżyny Gujańskiej. Największym zagrożeniem jest dlań utrata środowiska.

Przypisy 

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1884 roku